Neosho puede referirse a:

 El río Neosho, uno de los principales afluentes del río Arkansas en Estados Unidos; discurre por el estado de Kansas.
 Neosho (Misuri), ciudad ubicada en el condado de Newton en el estado estadounidense de Misuri.
 Neosho (Wisconsin), villa ubicada en el condado de Dodge en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Neosho Rapids, ciudad ubicada en el condado de Lyon en el estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Neosho , varios municipios con este nombre en Estados Unidos.
 El condado de Neosho, uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas.